Luisa z Thurnu a Taxisu (Luisa Matylda Vilemína Marie Maxmiliana; 1. června 1859, Dischingen – 20. června 1948, Sigmaringen) byla členkou rodu Thurn-Taxisů a sňatkem princeznou z Hohenzollern-Sigmaringen.

Život 
Luisa se narodila jako nejstarší dítě Maxmiliána Antonína, dědičného knížete Thurn-Taxis a jeho manželky Heleny Bavorské.

Dne 21. června 1879 se v Řeznu provdala za Fridricha z Hohenzollern-Sigmaringen, nejmladšího syna knížete Karla Antonína Hohenzzolernského a jeho manželky Josefíny Bádenské. Manželství zůstalo bezdětné.

Tituly a oslovení 
 1. června 1859 – 21. června 1879ː Její Jasnost princezna Luisa Thurn-Taxis
 21. června 1879 – 20. června 1948ː Její Jasnost princezna Luisa Hohenzollernská, princezna Thurn-Taxis

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Thurn-Taxisové
Thurn-Taxisské princezny
Hohenzollernsko-sigmaringenské princezny
Němečtí římští katolíci
Narození v roce 1859
Narození 1. června
Úmrtí v roce 1948
Úmrtí 20. června
Úmrtí v Sigmaringenu
Ženy